Надежка — село в Ермишинском районе Рязанской области России. Является административным центром Надежкинского сельского поселения. Находится на берегу р. Ермишь менее чем в 1 километре южнее районного центра.

Население 
По численности населения село занимает третье место среди населенных пунктов района.

История 
Впервые в исторических источниках о селе Надежка имеется упоминание в отчетах учетной архивной комиссии Тамбовской губернии. В середине семидесятых годов XVIII века, вблизи бывшего села Аносово, образовался починок на пустоши, а уже в восьмидесятых годах XVIII века значилась деревня Надежка. В крепостные времена помещики переселяли сюда крепостных крестьян из сел Четово и Пургаево Кадомского уезда. За старательные платежи податей крестьян образовавшейся новой деревни прозвали надежными, а деревню из одного посада деревянных изб стали называть Надежка.

Инфраструктура 
В селе действует СПК «Надежда». Хозяйство занимается производством зерна, масла семян рапса и сурепицы, семеноводством масличных культур. Так же имеется детский сад, сельский дом культуры, продуктовый магазин. В селе на берегу реки Ермишь установлен памятник павшим односельчанам в годы войны.

Транспорт 
Село расположено на асфальтированной дороге Ермишь - Кадом. По этой автодороге следуют автобусы №136 (Ермишь-Малахово) и №580 (Рязань-Кадом-Ермишь).

Примечания 

Населённые пункты Ермишинского района